Bandar Masilam (plaats), een plaats in Indonesië
Bandar Masilam (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing